Louisville – település Kentucky államban

 Louisville – település Alabama államban
 Louisville – település Belize-ben
 Louisville – Greenwood település korábbi neve Kalifornia államban 
 Louisville – település Colorado államban
 Louisville – település Georgia államban (az állam korábbi fővárosa)
 Louisville – település Illinois államban
 Louisville – település Kansas államban
 Louisville – település Maryland államban
 Louisville – település Mississippi államban
 Louisville (Missouri, Chariton County – település Missouri államban, Chariton megyében
 Louisville (Missouri, Lincoln County – település Missouri államban, Lincoln megyében
 Louisville – település Nebraska államban
 Louisville – település New York államban
 Louisville – település Ohio államban
 Louisville – település Tennessee államban